Jan Arnošt III. Sasko-Výmarský (22. června 1664, Výmar – 10. května 1707, Výmar) byl sasko-výmarským vévodou.

Život 
Jan Arnošt se narodil jako druhý syn vévody Jana Arnošta II. Sasko-Výmarského a jeho manželky Kristýny Alžběty Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderburské.

Po otcově smrti v roce 1683 zdědil sasko-výmarské vévodství spolu se starším bratrem Vilémem Arnoštem, jehož byl spoluvládcem.

Jan Arnošt byl alkoholik; to a jeho nezájem o vládu umožnilo jeho bratrovi, aby se stal jediným, autokratickým vládcem vévodství. Do doby své smrti však Jan Arnošt sloužil jako spolu vévoda bez významného vlivu na vládu.

Johann Sebastian Bach a Výmar 
V první polovině roku 1703 sloužil Johann Sebastian Bach jako dvorní hudebník ve Výmaru. Bylo mu osmnáct let a rozvíjel si reputaci varhaníka. O jeho přesné roli je toho málo známo (mohl být přijat spíše jako houslista), ale jako pouhý hudebník byl s největší pravděpodobností považován za sluhu. Poté odešel, aby přijal pozici varhaníka v kostele v Arnstadtu.

Bach se vrátil do Výmaru v roce 1708, po smrti Jana Arnošta, jako dvorní varhaník. Bach pracoval s jedním ze synů Jana Arnošta, také Janem Arnoštem, který se nadšeně zajímal o hudbu.

Rodina 
11. října 1685 se jednadvacetiletý Jan Arnošt v Zerbstu poprvé oženil s o rok starší princeznou Žofií Augustou, dcerou knížete Jana VI. Anhaltsko-Zerbstského. Manželé spolu měli pět dětí:

 Jan Vilém Sasko-Výmarský (*/† 1686)
 Arnošt August I. Sasko-Výmarsko-Eisenašský (19. dubna 1688 – 19. ledna 1748), vévoda sasko-výmarský a eisenašský,
 ⚭ 1716 Eleonora Vilemína Anhaltsko-Köthenská (7. května 1696 – 30. srpna 1726)
 ⚭ 1734 Žofie Šarlota Braniborsko-Bayreuthská (27. července 1713 – 2. března 1747)
 Eleonora Kristýna Sasko-Výmarská (15. dubna 1689 – 7. února 1690)
 Johana Augusta Sasko-Výmarská (6. července 1690 – 24. srpna 1691)
 Johana Šarlota Sasko-Výmarská (23. listopadu 1693 – 2. března 1751)

14. září 1694 Žofie Augusta zemřela a Jan Arnošt se 4. listopadu, o necelé dva měsíce později, v Kasselu znovu oženil s o osm let mladší lankraběnkou Šarlotou, nejstarší dcerou lankraběte Fridricha II. Hesensko-Homburského. Manželé spolu měli čtyři děti:

 Karel Fridrich Sasko-Výmarský (31. října 1695 – 30. března 1696)
 Johan Arnošt Sasko-Výmarský (25. prosince 1696 – 1. října 1715)
 Marie Luisa Sasko-Výmarská (18. prosince 1697 – 29. prosince 1704)
 Kristýna Žofie Sasko-Výmarská (7. dubna 1700 – 18. února 1701)

Po smrti Jana Arnošta se stal jeho nástupcem jeho syn Arnošt August, nominálně mu byla dána moc jeho otce, skutečnou moc si však zachoval jeho strýc Vilém Arnošt, a to až do své smrti v roce 1728, kdy se stal Arnošt August samostatně vládnoucím sasko-výmarským vévodou.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wettinové
Němečtí vévodové
Narození v roce 1664
Narození 22. června
Narození ve Výmaru
Úmrtí v roce 1707
Úmrtí 10. května
Úmrtí ve Výmaru
Muži